Tutor steht für:

 Tutor, begleitende Person an Universitäten und Hochschulen
 Tutor (Medizin): Schützende Gelenkmanschette aus Kunststoff oder Gips

The Tutor steht für:
 The Tutor, argentinischer Spielfilm von Iván Noel aus dem Jahr 2016

Tutor ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Titus Attius Tutor, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Quintius Laberius Tutor Sabinianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)